Торремоча-де-Хилока (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 33.86 км². Население — 148 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля